De term Sint-Elisabethsvloed verwijst naar drie overstromingen die plaatsvonden op of rond 19 november - de naamdag van Sint Elisabeth:

 (eerste) Sint-Elisabethsvloed (1404)
 (tweede) Sint-Elisabethsvloed (1421)
 (derde) Sint-Elisabethsvloed (1424)